Tepecuitlapa kan syfta på fyra orter i den mexikanska delstaten Veracruz:

 Tepecuitlapa, Tehuipango, Veracruz, 
 Tepecuitlapa, Tequila, Veracruz, 
 Tepecuitlapa (södra Zongolica kommun), Veracruz, 
 Tepecuitlapa (norra Zongolica kommun), Veracruz,